Патті Фендік і Джилл Гетерінгтон були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Елізабет Смайлі і Джанін Тремеллінг з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Патті Фендік /  Джилл Гетерінгтон (чемпіонки)
 Елізабет Смайлі /  Джанін Тремеллінг (фінал)
 Белінда Кордвелл /  Джо Дьюрі (півфінал)
 Лі Антонопліс /  Кетлін Горват (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Nutri-Metics Open Doubles Draw 

WTA Auckland Open
Тур WTA 1989